Гејлсбург има више значења:
 Гејлсбург (Илиноис)
 Гејлсбург (Мичиген)
 Гејлсбург (Канзас)
 Гејлсбург (Северна Дакота)